El nombre Orlando Hernández puede referirse a:

 Orlando Hernández Martín (1936-1997), dramaturgo español;
 Orlando Hernández (1965-), beisbolista cubano;
 Orlando Hernández (19??-), deportista (lucha deportiva) cubano (:w:data);
 Arturo Orlando Hernández Chávez (19??-), pianista peruano;
 Juan Orlando Hernández Alvarado (1968-), político y presidente de Honduras (2014-);
 Estadio Juan Orlando Hernández (f.2012), estadio multipropósito que está ubicado en Lepaera, Lempira, Honduras.